Jacek Skuta (ur. 3 sierpnia 1962 w Sosnowcu) – piłkarz, trener piłkarski, działacz sportowy, publicysta.

Wychowanek Zagłębia Sosnowiec, w barwach którego ma na koncie 4 występy w I lidze polskiej. Debiut zaliczył 20 kwietnia 1985 roku w meczu Zagłębie Sosnowiec z Motore Lublin, wchodząc na boisko w 86 minucie za Wojciecha Sączka. Po odejściu z Sosnowca był zawodnikiem III-ligowych CKS Czeladź i Andaluzja Brzozowice-Kamień.

Po zakończeniu kariery pozostał w Andaluzji w roli trenera drużyn młodzieżowych (1995–2002) i drużyny seniorskiej (2003–2007). W latach późniejszych został członkiem zarządu, wiceprezesem ds. sportowych. Był też trenerem Orkana Dąbrówka Wielka i Polonii Piekary Śląskie.

Jest autorem publikacji o tematyce sportowej, m.in. monografii o klubie GKS Andaluzja Brzozowice-Kamień oraz Zagłębie Sosnowiec.

Publikacje 
 80 lat GKS "Andaluzja" Brzozowice-Kamień w Piekarach Śląskich: 1922-2002, wyd. GKS "Andaluzja", Piekary Śląskie 2002, 
 85 lat GKS "Andaluzja" Brzozowice-Kamień w Piekarach Śląskich: suplement 1922-2007, wyd. GKS "Andaluzja", Piekary Śląskie 2007, współautor: Łukasz Ścieborowski, 
 90 lat GKS Andaluzja Brzozowice-Kamień w Piekarach Śląskich, wyd. GKS "Andaluzja", Piekary Śląskie 2012, , współautor: Łukasz Ścieborowski
 Dzieje piłki nożnej w Piekarach Śląskich (1912-2012), wyd. GKS "Andaluzja", Piekary Śląskie 2012, 
 Zagłębie Sosnowiec. Historia piłki nożnej. Wiara, która przetrwała, wyd. Zagłębie SA, Sosnowiec 2018,

Przypisy

Bibliografia 
 Jacek Skuta - Zagłębie Sosnowiec. Historia piłki nożnej. Wiara, która przetrwała - Zagłębie SA, Sosnowiec 2018

Ludzie urodzeni w Sosnowcu
Piłkarze Andaluzji Brzozowice-Kamień
Piłkarze CKS Czeladź
Piłkarze Zagłębia Sosnowiec
Polscy pisarze XXI wieku
Polscy publicyści
Urodzeni w 1962